Федеричи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Федеричи, Адам (род. 1985) — австралийский футболист итальянского происхождения.
 Федеричи, Камилло (1749—1802) — итальянский актер и драматург.
 Федеричи, Дэнни (1950—2008) — американский музыкант.
 Федеричи, Сильвия (род. 1942) — американский учёный, активист.